Игорь Викторович Вачков (род. 1964, Орск, СССР) — российский психолог и писатель, специалист в области психологических тренингов различной направленности, доктор психологических наук, профессор кафедры дифференциальной психологии и психофизиологии Московского городского психолого-педагогического университета. Один из пионеров сказкотерапевтического направления в российской психологии.

Биография 
Родился в семье служащих. В 1987 году закончил Орский государственный педагогический институт, тема дипломной работы «Проблема интуиции в философии и математике» (научный руководитель — Валентина Даниловна Куприенко). Затем поступил в аспирантуру Психологического института РАО, защитил кандидатскую диссертацию «Психологические условия развития профессионального самосознания учителя (на материале специальных тренинговых групп)» (научный руководитель — Лариса Максимовна Митина).

Тема докторской диссертации — «Развитие самосознания учителей и учащихся в полисубъектном взаимодействии».

Президент международного Сообщества сказкотерапевтов, член Президиума Федерации психологов образования России, член Правления Ассоциации детских психиатров и психологов, член Восточно-европейской ассоциации арт-терапии. С 2005 года по 2014 год выступил организатором трех конференций по сказкотерапии и шести сказкотерапевтических фестивалей «Психология сказки и сказка психологии».

Лауреат литературной премии «Вторая Артиада» и премии в области образования города Москвы. Лауреат конкурса Московской городской организации Союза писателей России «Лучшая книга 2008—2010 гг.» в номинации «Литературный олимп» за книгу «Приключения во внутреннем мире». Был главным редактором журнала «Школьный психолог». Главный редактор международного электронного журнала «Клиническая и специальная психология».

Примечания 

Персоналии по алфавиту